Přírodní hafnium (72Hf) je tvořeno pěti stabilními izotopy; 176Hf (přirozený výskyt 5,26 %), 177Hf (18,60 %), 178Hf (27,28 %), 179Hf (13,62 %) a 180Hf (35,08 %); a jedním radioizotopem, 174Hf, (poločas přeměny 2,0×1015 let, 0,16 %). Bylo také popsáno 32 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 153 až 190, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 182Hf (poločas přeměny 8,90×106 let), 172Hf (1,87 let), 175Hf (70 dnů), 181Hf (42,39 d) a 173Hf (23,6 hodin). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 17 hodin, většinou pod 2 minuty. Radioizotopy s nukleonovým číslem 175 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy lutecia, zatímco u 181Hf a těžších radioizotopů probíhá přeměna beta minus na tantal..

Seznam izotopů

Reference 

Hafnium
Hafnium